Campo di Mare – frazione di Cerveteri in provincia di Roma
 Campo di Mare –  frazione di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi